Marinha Imperial Alemã — marinha do Império Alemão entre 1872 e 1918
 Marinha Imperial Japonesa — marinha do Império do Japão entre 1869 e 1947

Desambiguações de história